Margarita de Borgoña Dampierre, tercera de los hijos de Felipe II, duque de Borgoña, y de Margarita III de Dampierre, condesa de Flandes

Nace en Montbard, el 16 de octubre de 1374, siendo bautizada el día 22 de ese mismo mes en el castillo de Monfort.

Dentro de las políticas de enlaces matrimoniales imperantes en la época, Margarita es prometida en matrimonio el 11 de abril de 1385 con Guillermo II, duque de la Baja Baviera y conde de Holanda con el que tendrá una hija: Jacqueline de Baviera. Margarita fallece el 8 de marzo de 1441 en Le Quesnoy, siendo enterrada en ese mismo lugar en la iglesia de los Jacobinos.

Casa de Valois-Borgoña
Casa de Dampierre
Miembros de la Orden de la Jarretera
Duquesas consortes de Baviera del siglo XV
Duquesas consortes de Baviera (con la casa de Wittelsbach)
Nobles francesas del siglo XIV
Nobles francesas del siglo XV